Zardini ist der Familienname folgender Personen:

 Ernesto Zardini (1908–1939), italienischer Skispringer und Nordischer Kombinierer
 Sergio Zardini (1931–1966), italienischer Bobfahrer